Petersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Petersville (Alabama)
 Petersville (Alaska)
 Petersville (Illinois)
 Petersville (Indiana)
 Petersville (Iowa)
 Petersville (Kentucky)
 Petersville (Maryland)
 Petersville (Missouri)
 Petersville (North Carolina)
 Petersville (Pennsylvania)
 Petersville (Texas)